Plaats in Indonesië
 Margatani (Kramatwatu), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Margatani (Jaya Loka), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Marga Tani, een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra